Константи́ново — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Константиново — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Константиново — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Константиново — деревня в Чашникском районе Витебской области, Лукомльский сельсовет.
 Константиново — деревня в Чашникском районе Витебской области, Черейский сельсовет.
 Константиново — деревня в Мядельском районе Минской области, Свирский сельсовет.
 Константиново — деревня в Мядельском районе Минской области, Слободской сельсовет.
 Константиново — деревня в Узденском районе Минской области.

Болгария 
 Константиново — село в Бургасской области.
 Константиново — село в Варненской области.
 Константиново — село в Хасковской области.

Литва 
 Константиново — прежнее название местечка Дялтува Укмергского района Вильнюсского уезда.
Константиново — прежнее название местечка Кведарна Шилальского района Таурагского уезда.

Россия 
Архангельская область
 Константиново — деревня в Красноборском районе.

Владимирская область
 Константиново — деревня в Гусь-Хрустальном районе.
 Константиново — деревня в Суздальском районе.

Вологодская область
 Константиново — деревня в Вологодском районе.
 Константиново — деревня в Грязовецком районе.

Ивановская область
 Константиново — посёлок в Ильинском районе.

Калужская область
 Константиново — деревня в Малоярославецком районе.

Костромская область
 Константиново — посёлок в Костромском районе.
 Константиново — посёлок в Чухломском районе.

Московская область
 Константиново — село в составе городского округа Домодедово.
 Константиново — посёлок в Раменском районе.
 Константиново — деревня в Рузском районе.
 Константиново — посёлок в Сергиево-Посадском районе.
 Константиново — село в Воскресенском районе.

Рязанская область
 Константиново — село в Клепиковском районе.
 Константиново — село в Рыбновском районе.
 Константиново — село в Шиловском районе.

Тверская область
 Константиново — посёлок в Бежецком районе.
 Константиново — посёлок в Калязинском районе.
 Константиново — посёлок в Кашинском районе.
 Константиново — посёлок в Кимрском районе.
 Константиново — посёлок в Лихославльском районе.
 Константиново — посёлок в Рамешковском районе.
 Константиново — посёлок в Сонковском районе.

Ярославская область
 Константиново — посёлок в Гаврилов-Ямском районе.
 Константиново — посёлок в Любимском районе.
 Константиново — посёлок в Тутаевском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России

 Константиново — исчезнувшее село в Сакском районе.

См. также 
 
 
 
 
 Алеко-Константиново
 Дальнее Константиново
 
 Константиновск